Kotowka (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kotowka (Mahdalyniwka), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka
 Kotowka (Beresiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka

Siehe auch:
 Kotówka, Orte in Polen